Okręty US Navy o nazwie USS "Saratoga", pochodzącej od ważnej serii potyczek z czasów wojny o niepodległość :
 Pierwszy "Saratoga" był 16 działowym slupem zwodowanym w 1780, który został stracony na morzu następnego roku.
 Drugi "Saratoga" był korwetą zbudowaną na Jeziorze Champlain w czasie wojny 1812 roku.
 Trzeci "Saratoga" był slupem wojennym, który służył w latach 1843–1888.
 Czwarty "Saratoga" to przemianowany krążownik "New York".
 Piąty "Saratoga" (CV-3) był trzecim lotniskowcem US Navy, który został włączony do służby w 1927 roku i walczył w czasie II wojny światowej.
 Szósty "Saratoga" (CVB-60/CVA-60/CV-60) był także lotniskowcem, który służył w latach 1952–1994.

Fikcja 
 W fikcyjnym świecie Star Trek USS "Saratoga" (NCC-31911) jest jednym z trzech statków kosmicznych typu Miranda służących we Flocie Gwiezdnej.
 W serialu telewizyjnym Gwiezdna eskadra (ang. Space: Above and Beyond) "Saratoga" (SCVN-2812) jest dużym okrętem bojowym i bazą dla 58 Dywizjonu Myśliwskiego Marines ("Wildcards"), głównego tematu fabuły.

Saratoga